Alexei Rasumowski ist der Name folgender Personen:
* Alexei Grigorjewitsch Rasumowski (1709–1771), russischer Feldmarschall
 Alexei Kirillowitsch Rasumowski (1748–1822), russischer Politiker (Bildungsminister), Förderer der Wissenschaft, Sohn von Kirill Rasumowski